Brising ist der Name von

 Harald Brising (1881–1918), schwedischer Kunsthistoriker
 Lars Brising (1915–1995), schwedischer Luftfahrtingenieur
 Maria Qvarfordt Brising (* 1978), schwedische Künstlerin
 Ola Brising (* 1974), schwedischer Journalist

 Air Brising, Fluss in Indonesien
 Brising-Mühle, denkmalgeschütztes Gebäude in Hoyerswerda